Чемпионат СССР по футболу в группе «Б» был разыгран среди семи команд. Победителем в группе «Б» стал ленинградский «Спартак», получивший право на переход в группу «А». А казанское «Динамо» опустилось в группу «В». Однако после расширения в 1938 году группы «А» до 26 команд все клубы группы «Б», за исключением «Динамо» Казань, оказались в группе «А».

Итоговая таблица

Матчи

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На WildStat.ru

Примечания 

Чемпионат СССР по футболу 1937
1937